Strejken kan syfta på

 Strejken (1915) – en svensk film
 Strejken (1925) – en sovjetisk film

Se även 
 Strejk